Onderdistrict in Indonesië
 Jonggol (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bogor van de provincie West-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Jonggol (Jambon), in het regentschap Ponorogo van de provincie Oost-Java
 Jonggol (Jonggol), in het regentschap Bogor van de provincie West-Java